Појам  може да се односи на:

 Студио (студио), српски студио који се бави синхронизацијом анимираног и играног садржаја
 Студио Џибли, филмски студио анимираног филма, првобитно подружница куће Токума Шотен
 Студио Чаплин, приватна филмска продуцентска кућа чији је оснивач Драгослав Лазић
 Студио филм, филмска компанија у СФР Југославији - Босна и Херцеговина основана 1953. године